Tiszafüred beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Tiszafüred
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Tiszafüred
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Tiszafüred